Anselmo III – marchese italiano
 Anselmo III da Rho  (... – 1093) – arcivescovo di Milano